Mužská čtyřhra Rio Open 2022 probíhala ve druhé polovině února 2022. Do deblové soutěže riodejaneirského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu z roku 2020 byl španělsko-argentinský pár Marcel Granollers a Horacio Zeballos, jenž v semifinále nestačil na Murrayho se Soaresem.

Vítězi se stali Italové Simone Bolelli s Fabiem Fogninim, kteří ve finále zdolali britsko-brazilské turnajové trojky Jamieho Murrayho a Bruna Soarese. Po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–7 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–6]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 5000 bodů a získali čtvrtou společnou trofej. Bolelli na okruhu ATP Tour vybojoval devátý deblový titul a pro Fogniniho to bylo šesté takové turnajové vítězství. Ve stejný den se hrála také semifinále.

Nasazení párů 

  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (semifinále)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (1. kolo)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (finále)
  Ariel Behar /  Gonzalo Escobar (1. kolo)

Pavouk

Kvalifikace

Nasazení párů 
  Pablo Andújar /  Pedro Martínez (kvalifikován)
  Nicolás Jarry /  Luis David Martínez (kvalifikační kolo)

Kvalifikanti 
  Pablo Andújar /  Pedro Martínez

Pavouk kvalifikace

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Rio Open
Tenis v Brazílii v roce 2022
ATP Tour 2022